Caridadensi – abitanti di Caridade do Piauí
Caridadensi – abitanti di Caridade